Az Allsvenskan 1947-48-as szezonja volt a bajnokság huszonnegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag